Юркив — фамилия.

Известные носители:
 Юркив, Василий Андреевич (1940—2019) — советский и российский ученый, специалист в области клинической биохимии, академик РАМН (2000), академик РАН (2013).
 Юркив, Лариса (род. 1988) — канадская горнолыжница, участница зимних Олимпийских игр 2014 года, призёр этапов Кубка мира в скоростном спуске.
 Юркив, Ульяна (Супрун; род. 1963) — профессиональный врач, общественный деятель, и. о. министра здравоохранения Украины.